BBI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile Biju Patnaik di Bhubaneshwar (India)